Le mot palmae est originellement une déclinaison (notamment le génitif singulier et le nominatif pluriel) du nom latin palma (« paume, , palmier »). Le mot palmarum en est le génitif pluriel.

En taxonomie :
 Palmae est un synonyme (un ancien nom) d'Arecaceae (les palmiers), une famille de plantes monocotylédones ;
 les mots palmae et palmarum (« du palmier » et « des palmiers ») servent d'épithète spécifique ou de nom subspécifique pour nommer diverses espèces d'animaux. Pour les espèces concernées, consulter les listes générées automatiquement : palmae, palmarum.

Épithète spécifique